Belhaddad est un patronyme porté notamment par :

 Belkhir Belhaddad (1969-), homme politique français ;
 Mahdi Belhaddad (1918-1978), haut fonctionnaire français.